7/11 kan syfta på:

 7 november
 11 juli (amerikanskt datumformat)